Mano generalmente se refiere a la extremidad del cuerpo humano.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Mano (Landas), comuna del departamento de Landas (Francia).
 Río Mano, corto río costero de la costa atlántica de África.

También, en economía, puede hacer referencia a:

 Mano invisible, forma metafórica por la cual Adam Smith describió el papel del mercado libre en la asignación de los bienes en la economía.
 Mano de obra, coste total que representa la paga de trabajadores.

Además, puede referirse a:

 Mano Brown, rapero brasileño.
 Mano guidoniana, antiguo sistema mnemotécnico utilizado en la música medieval para ayudar a los cantantes a leer a primera vista.
 Mano (jeroglífico), representación gráfica de la mano del cuerpo humano en el Antiguo Egipto.
 Mano (etnia), grupo étnico en Liberia.
 Mano (juego), turno en el juego de cartas y en el turmequé.